Адиб:
 
 Адиб Нишапури (1867—1926) — иранский богослов, литературовед, педагог и поэт.
 Адиб аш-Шишакли (1909—1964) — сирийский военный и президент Сирии.